

Futebolistas brasileiros 
André Luiz Tavares — atuou no Vasco da Gama

Músicos 
Andrezinho do Molejo — músico brasileiro integrante do Grupo Molejo

Desambiguações de epônimos